Det finns flera med namnet Eric Malmberg:

Eric Malmberg (filmkonstnär)
Eric Malmberg (musiker)
Eric Malmberg (brottare), och svensk olympier